Christelijk-Sociale Partij (Nederland), een voormalige Nederlandse protestants-christelijke, anti-Roomse partij met socialistische trekjes
Christelijk-Sociale Partij (Oostenrijk), een voormalige Oostenrijkse rooms-katholieke politieke partij